Göllnitz steht für:

 Göllnitz-Formation
 Göllnitz-Theorem

Göllnitz ist der Name folgender Orte bzw. Gewässer:

 Göllnitz (Sallgast), Ortsteil der Gemeinde Sallgast im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Göllnitz, Gemeinde im Landkreis Altenburger Land in Thüringen
 Göllnitz, deutscher Name der Stadt Gelnica im Okres Gelnica in der Slowakei
 Göllnitzsee, Gewässer bei Barsdorf im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Göllnitz, deutscher Name des Flusses Hnilec in der Slowakei

Göllnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Göllnitz (vor 1631–nach 1642), deutscher Reiseschriftsteller und Geograph des 17. Jahrhunderts
 Bartholomäus Göllnitz (1557–1635), Rektor der Universität Leipzig
 Erich Göllnitz (1893–1966), deutscher Mathematiker
 Fritz Göllnitz (1891–1965), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Gerhard Göllnitz (1920–2003), deutscher Psychiater und Neurologe
 Heinz Göllnitz (1935–2014), deutscher Mathematiker und Manager

Siehe auch:

 Gollmitz